Choiseul pode referir-se a:

Pessoas
 Choiseul (sobrenome). Entre os portadores deste sobrenome, incluem-se:-
 Caesar, duque de Choiseul (1602-1675), marechal e diplomata francês
 César Gabriel de Choiseul (1712-1785), duque de Praslin, oficial, diplomata e estadista francês
 Étienne François, duque de Choiseul (1719-1785), oficial, diplomata e estadista francês
 Claude Antoine Gabriel, duque de Choiseul-Stainville (1760-1838), realista francês

Locais
 Choiseul (Haute-Marne), uma comuna do departamento de Haute-Marne, na França.
 Campo Choiseul, campo de concentração francês na comuna de Châteaubriant, aberto de 1941 a 1942. 
 Baía de Choiseul, baía da ilha Choiseul, nas ilhas Salomão
 Ilha Choiseul, maior ilha das ilhas Salomão, que deve seu nome a Étienne François de Choiseul
 Província de Choiseul, província das ilhas Salomão que inclui a ilha Choiseul
 Choiseul, Santa Lúcia, distrito de Santa Lúcia, nas Antilhas, que inclui a cidade de Choiseul
 Choiseul Sound, braço de mar localizado nas ilhas Falkland (Malvinas).

Desambiguação